

Presentación previa 
No hay campeones defensores, ya que se trata de la primera edición del torneo.

La pareja local Saketh Myneni y Sanam Singh ganaron el título al derrotar en la final a la también pareja local Divij Sharan y Vishnu Vardhan por 6-3, 3-6, 10-4.

Cabeza de serie 
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)
  Yuki Bhambri /  Michael Venus (Primera ronda)
  Somdev Devvarman /  Purav Raja (Primera ronda)
  Ruben Gonzales /  Artem Sitak (Segunda ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Calcuta 2014